Schwedensiedlung kan syfta på:

Arkitektur 
 På tyska betecknar begreppet Schwedensiedlung ett bostadsområde med färgglada enfamiljsvillor i trä efter svensk och skandinavisk förebild. Typiska kännetecken är träfasader i rödfärg, fönsterluckor och sadeltak.

Platser

Tyskland 
 Schwedensiedlung, Adelheidsdorf - en mindre ort och kommundel i kommunen Adelheidsdorf i Niedersachsen, söder om staden Celle.
 Schwedensiedlung, Borkwalde – ett bostadsområde i kommunen Borkwalde i Brandenburg, sydväst om Berlin.
 Schwedensiedlung, Moritzburg –  ett bostadsområde i kommunen Moritzburg i Sachsen, norr om Dresden.
 Schwedensiedlung, Vingst –  ett bostadsområde i stadsdelen Vingst i Köln, Nordrhein-Westfalen.

Österrike 
 Schwedensiedlung, Linz, bostadsområde i staden Linz i Oberösterreich.

Historia 
 det tyska uttrycket för den svenska kolonisationen i Finland och Estland under medeltiden. Se vidare Estlandssvenskar och Finlandssvenskar.